Termenul Capsulă se poate referi la:

 Capsulă, tip de fruct alcătuit dintr-un înveliș uscat, dehiscent.
 Capsulă, înveliș anatomic al unor organe sau organisme.
 Capsulă, recipient realizat dintr-un înveliș solubil care conține  medicamente pulverulente.
 Capsulă, vas de laborator în care se încălzesc diferite substanțe chimice.
 Capsulă, capac metalic utilizat la astuparea sticlelor care conțin  bere sau alte lichide . 
 Capsulă, mic recipient cilindric de metal, conținând  bioxid de carbon sub presiune, care se utilizează la prepararea băuturilor  gazoase în sifoane speciale. 
 Capsulă, înveliș al unui dispozitiv electronic activ sau pasiv pe care sunt dispuse terminalele.
 Capsulă telefonică, cutie de dimensiuni mici care conține un microfon sau un receptor, folosită în aparatele telefonice.
 Capsulă manometrică, recipient închis,  prevăzut cu un capac deformabil sub acțiunea variațiilor presiunii atmosferice, care constituie partea sensibilă a diferitelor tipuri de manometre.
 Capsulă cosmică, compartiment etanșeizat al unei nave spațiale, capabil să se desprindă de restul vehiculului și să efectueze o coborâre pe  un corp cosmic; capsulă spaṭială, cabină spațială (vezi și cabină de pilotaj).